Pott kan syfta på:
Pott (spel) – en samling marker (eller pengar eller något annat) som man kämpar om i vissa hasardspel
Pott (mått) – ett inofficiellt mått på s.k. våta varor i södra och sydvästra Sverige
Pott (efternamn) – flera personer